Jméno a příjmení Josef Špaček má více nositelů:

 Josef Špaček (agrární politik) (1868–1955) – český a československý politik, poslanec za agrárníky v letech 1918–1920
 Josef Špaček (1962) – český violoncellista.
 Josef Špaček (houslista) (* 1986) – český houslista
 Josef Špaček (pianista) – český pianista
 Josef Špaček (politik KSČ) (1927–2004) – český a československý politik, reformní komunista, výrazná osobnost pražského jara 1968
 Josef Špaček (sochař) (1923–2001) – český pedagog, restaurátor, medailér a sochař